Festungs-Brigade steht für:
 Festungs-Brigade Korfu (Wehrmacht)
 Festungs-Brigade Kreta (Wehrmacht)